La Liga 2021/2022 var den 91:e säsongen av La Liga, Spaniens högsta division i fotboll för herrar. Säsongen inleddes den 13 augusti 2020 och avslutades den 22 maj 2022.

Tabeller

Poängtabell

Referenser

2021 i Spanien
2022 i Spanien
2021/2022
Fotbollssäsongen 2021/2022